Бомбардировка Каны:
 Бомбардировка Каны (1996) — обстрел израильской артиллерией поста миротворческих сил ООН, в результате чего погибло около 100 ливанских беженцев.
 Бомбардировка Каны (2006) — разрушение израильской авиацией жилого дома, в котором погибло около 30 мирных жителей.